47-й Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2021 года проходил с 16 по 19 сентября в Копенгагене (Дания). Было разыграно 30 комплектов наград (17 в гребле на байдарках и 13 в гребле на каноэ).

Результаты

Медальный зачёт 

Выделены дисциплины, которые не входят в программу Олимпийских игр.

Мужчины

Каноэ 

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Копенгагене